Saint Bonnet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Bonnet, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Bonnet-le-Château, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Bonnet-la-Rivière, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Bonnet-de-Valclérieux, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Bonnet-de-Mure, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Bonnet-Avalouze, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine,